Tsuruga bezeichnet:
 Tsuruga, eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukui
 Tsuruga-gun, einen ehemaligen Landkreis auf dem heutigen Stadtgebiet von Tsuruga
 die Präfektur Tsuruga, zwischen 1871 und 1876 eine Präfektur Japans
 Tsuruga (Han), auch Matsuyama, ein Lehen der japanischen Provinz Echizen
 Das Kernkraftwerk Tsuruga bei der Stadt Tsuruga

Tsuruga ist der Familienname folgender Personen:
 Akiko Tsuruga, japanische Soul-Jazz-Musikerin
 Makoto Tsuruga (* 1977), japanischer Curler
 Sakae Tsuruga, japanischer Skispringer